Iszme-Dagan – imię kilku władców Mezopotamii:
 Iszme-Dagan (król Isin)
 Iszme-Dagan I (król Asyrii)
 Iszme-Dagan II (król Asyrii)